Rammo ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Rammo (1922–1998), estnischer Lyriker und Kinderbuchautor
 Karl-Martin Rammo (* 1989), estnischer Segler
 Leida Rammo (1924–2020), estnische Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Wilhelm Rammo (1925–2009), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Remmo-Clan

en:Rammo